Лонг-Прери () может обозначать:
 Лонг-Прери (река) — река в Миннесоте
 Лонг-Прери (город, Миннесота) — небольшой городок в Миннесоте; назван в честь вышеназванной реки, протекающей по его территории
 Лонг-Прери (тауншип, Миннесота) — тауншип в Миннесоте; назван в честь вышеназванной реки, протекающей по его территории
 Лонг-Прери (аэропорт) — муниципальный аэропорт в округе Тодд, расположенный рядом с бизнес-центром города Лонг-Прери. Второе название — Todd Field Airport